Bratislavia är ett släkte av ringmaskar. Bratislavia ingår i familjen glattmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glattmaskar
Bratislavia